El nombre Andrew Campbell puede referirse a las siguientes personas:

Andrew Campbell, regatista estadounidense;
Andrew Campbell, músico británico, conocido artísticamente como Dru Stix.